Сезон 2012/2013 стал для Лацио 30-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

1.500.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

800.000

Общие убытки:1.500.000

Общая прибыль:800.000

Разница:700.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига Европы

Квалификация

Плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала 
Ответный матч 1/8 финала прошел без зрителей из-за проявления расизма фанатами «Лацио» в ответном матче с «Боруссией»

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»